Balázs György (1918–1968) újságíró, műfordító
 Balázs György (1926–2013) Széchenyi-díjas építőmérnök, egyetemi tanár
 Balázs György (1932) labdarúgó (Komlói Bányász)
 Balázs György (1933) orvos, sebész
 Balázs György (1933) Ybl-díjas építészmérnök
 Balázs György (1951) néprajzkutató
 Balázs György (1943) teniszedző, mesteredző
 Balázs György (1985) junior Grand Slam-tornagyőztes teniszező

Jegyzetek